Sphaeriestes är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Stephens 1829. Sphaeriestes ingår i familjen trädbasbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trädbasbaggar
Sphaeriestes